Maali est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Maali, village de la région du Nord

, localité rurale du Daghestan

Voir aussi

Homonymie de toponyme